«As Long as You Love Me» — песня канадского певца Джастина Бибера с его третьего студийного альбома Believe (2012).

В песне также принимает участие рэпер Биг-Шон, читающий в ней несколько строф.

В США песня достигла 6 меcта (в «Горячей сотне» журнала «Билборд»), в Великобритании 22-го (в британском национальном сингловом чарте UK Singles Chart).

Музыкальный стиль 
Как рассказывает музыкальный сайт Songfacts, придать песне дабстеповое звучание музыкального продюсера Родни Дженкинса убедил Джастин Бибер. Дело в том, что Джастин был в поездке в Лондоне, а там на радио. по выражению сайта Songfacts, «такой тип электронной музыки с мощным басом» много и повсюду звучит на радио, вот он там и «подсел» на дабстеп.

Сюжет песни 
Сайт Songfacts так рассказывает сюжет этой песни:

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Энтони Мандлер. Мандлер снял множество клипов для множества звёзд, включая Рианну и Ашера.

Вместе с Джастином Бибером и Биг-Шоном в клипе снялся актёр Майкл Мэдсен (известный по фильмам как «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Город грехов»).

Мэдсен играет отца девушки, которая нравится Джастину. Он не одобряет их отношений и в итоге, после того, как Джастин игнорирует его требование держаться от дочери подальше, избивает его. Мэдсен рассказывал в интервью «Новостям MTV», что Бибер очень серьёзно относился к съёмкам, очень старался и очень хотел, чтобы всё получилось как можно лучше и как можно реальней. Так, в моменте, когда отец девушки его избивает, для него самым важным было, чтобы всё выглядело реально, а опасность, что Мэдсен может случайно ударить его по-настоящему, не особенно пугала.

Примечания

Ссылки 

Синглы 2012 года
Песни Джастина Бибера
Синглы Island Records
Песни Биг-Шона
Песни, написанные Родни Джеркинсом
Песни 2012 года
Песни, написанные Джастином Бибером
Сентиментальные любовные песни